Stamora se poate referi la:
Stamora Română, localitate în județul Timiș, comuna Sacoșu Turcesc.
Stamora Germană, localitate în județul Timiș, comuna Moravița.
Stamora Moravița, punct de frontieră între România și Serbia.